Hohenberg är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Lilienfeld och förbundslandet Niederösterreich, i den östra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Hohenberg är huvudsakligen kuperad.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Niederösterreich